Osoby o tym nazwisku:
 Johann Uphagen – gdański bibliofil, historyk, miłośnik nauk i ławnik
 Peter Uphagen – gdański kupiec i armator

Zobacz też:
 Uphagenowie – ród wywodzący się z Flandrii